.
 Gianmaria Benzoni (1809 - 1873), sculpteur Italien
 Giovanni Battista Benzoni (fin  - 1744), compositeur Italien
 Girolamo Benzoni (v. 1519 - fin ), historien italien
 Juliette Benzoni (1920 - 2016), femme de lettres, écrivain, scénariste, journaliste française
 Laurent Benzoni, économiste français
 Martino Benzoni (1425 - 1498), sculpteur Italien
 Rutilio Benzoni (vers 1542 - 1613), prélat catholique romain,  évêque de Loreto
 Sylvie Benzoni, aussi appelée Sylvie Benzoni-Gavage (née en 1967), mathématicienne française

Patronyme italien